dawne gminy:
 gmina Michaliszki – gmina wiejska, powiat wileńsko-trocki, woj. wileńskie
 gmina Michaliszki – gmina wiejska, powiat mariampolski, gubernia suwalska